Ма́рьевка (бывш. Новое Челищево) — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области Российской Федерации. Входит в состав Столовского сельсовета.

География 
Расположена в 38 км к востоку от Тамбова, на берегу пруда, образованного в месте впадения реки Савенья в Дальнюю Кершу. Ближайшими населенными пунктами являются сёла Большая Талинка (на юго-западе) и Керша (на северо-востоке).

Через деревню проходит местная автодорога Новая Ляда — Кёрша.

История 
Деревня упоминается в документах ревизской сказки 1834 года под названием «Деревня Марьина». Принадлежала она коллежской советнице Анне Львовне, дочери Солодченкова, у которой числилось: мужского пола — 126 душ, женского пола — 131 человек, домов 26.

По епархиальным сведениям в 1911 году в Марьевке насчитывалось 123 крестьянских двора с населением мужского пола — 425, женского — 400 человек.

В деревне жила Травина Раиса Ивановна (1893-?) окончила Тамбовскую гимназию, учитель начальных классов сельской школы в Марьевке (1913—1919), в РКП с 1921 года. Агроном, секретарь, начальник политотдела Белгорода. Работала инструктором сектора информации Курского ОК ВКП. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой отечественной войне», За трудовое отличие".

Население 
В 1834 году в деревне проживало — 256 человек.

В 1911 году в деревне проживало — 825 человек.

В 1926 году в деревне проживало —944 человека.

В 2002 году в деревне проживало — 26 человек.

В 2010 году в деревне проживало — 22 человека.

В 2012 году в деревне проживало — 30 человек.

Примечания 

Населённые пункты Тамбовского района (Тамбовская область)
Населённые пункты, основанные в 1834 году